Rus har flere betydninger:

 Rus (tilstand) – en virkning, frembragt af rusmidler
 Rus (student) – en førsteårsstuderende
 Rus (folk) – et gammelt folkeslag i Østeuropa
 Rus - betegelse for Kijevriget (ca. 862–1349) beboet af bl.a. folkeslaget Rus
 Rus, Spanien - en kommune i provins Jaén i autonome region Andalusien.